Kočí kan verwijzen naar een van de volgende Tsjechische items:

 Kočí (okres Chrudim) - gemeente

Personen
 Antonín Kočí - ijshockeyspeler
 Bedřich Kočí -uitgever en boekverkoper
 Boris Kočí - voetballer en coach
 David Kočí - ijshockeyspeler
 František Kočí - rechter
 Günter Kočí - fluitist, klarinettist en saxofonist
 Irena Kočí - politicus
 Jakub D. Kočí - dichter, schrijver, journalist
 Josef Kočí - ijshockeyspeler
 Karel Kočí (predikant) - predikant
 Karel Kočí (auteur) - auteur
 Kristýna Kočí - politicus
 Přemysl Kočí - operazanger
 Václav Kočí - ijshockeyspeler
 Vladan Kočí - cellist